Colobane est un toponyme sénégalais, qui peut faire référence à :

 Colobane, ou quartier Colobane, faisant partie de Gueule Tapée-Fass-Colobane (commune d'arrondissement de la ville de Dakar) ;
 Arrondissement de Colobane,
 Colobane Signy, ville située dans le département de Gossas (région de Fatick), chef-lieu de l'arrondissement ;
 Communauté rurale de Colobane.